С самого зарождения персидской любовной поэзии в IX веке и вплоть до XX века гомосексуальные мотивы были неотъемлемой её частью. Особенно газели даже несмотря на запреты шариата были проникнуты гомоэротикой.

Поэзия 
Знаменитый персидский суфист Джалаладдин Руми использовал сексуальные связи мужчин или юношей в качестве метафоры для связи с Аллахом. Также и у Хафиза объектом любви в большинстве произведений является молодой красивый юноша.

Фаррухи писал:
О, юноша, если ты желаешь порадовать моё сердце,
подари мне свой поцелуй, после того как ты нальёшь мне вина.

Рабы в качестве возлюбленных 
В большинстве случаев возлюбленными были молодые юноши из тюркских народов. В тогдашней персидской поэзии слово «турок» стало синонимом мужской красоты. Это были тюркские рабы, купленные на рынках рабов в империи Аббасидов и обученные для службы в армии или в качестве домашней прислуги.

См. также 
 Абу Нувас

Примечания

Ссылки 
 Encyclopædia Iranica: Homosexuality in persian literature 

Литература на персидском языке
Ислам и гомосексуальность
ЛГБТ-тематика в литературе
ЛГБТ в Иране